Okręty US Navy o nazwie USS  "Wahoo", pochodzącej od solandry – ryby z regionu Karaibów:

 Pierwszy "Wahoo" (SS-238) był okrętem podwodnym typu Gato, którego dowódcą był "Mush" Morton. Jeden z najbardziej skutecznych i znanych amerykańskich okrętów podwodnych z czasów II wojny światowej i działań podwodnych podczas wojny na Pacyfiku.
 Drugi "Wahoo" (SS-518) był okrętem podwodnym typu Tench. Okrętowi nadano nazwę, ale kontrakt na budowę anulowano zanim położono stępkę.
 Trzeci "Wahoo" (SS-516) był także okrętem podwodnym typu Tench. W tym wypadku przed anulowaniem kontraktu na budowę położono stępkę.
 Czwarty "Wahoo" (SS-565) był okrętem podwodnym typu Tang, który służył w czasie zimnej wojny, z nazwa nadana na cześć marynarzy i okrętu drugowojennego USS "Wahoo" (SS-238).

Wahoo